Котис (Cotis, Cotys, Kotys) може да се отнася за:

 Котито – Котис, тракийска богиня
 Котис (цар на Лидия) - цар на Лидия от Атиадската династия

Царе на одрисите в Тракия 
 Котис I – тракийски владетел от 381 пр.н.е. до 359 пр.н.е.
 Котис I (сапеи) – управлявал 48 пр.н.е.
 Котис II (одриси) – управлявал ок. 300 – 280 пр.н.е.
 Котис II (сапеи) – управлявал 42 – 15 пр.н.е.
 Котис II – тракийски владетел одриски цар, участвал в битка при Пидна 168 г. пр. Хр. като съюзник на македонския цар Персей.
 Котис III (одриси) – упр. ок. 270 пр.н.е.
 Котис III (сапеи) (VIII) – клиент-цар на одрисите 12 – 19 г.
 Котис IV – одриски цар 170 – 160 пр.н.е.
 Котис V (от рода на сапеите) – тракийски владетел, син на Реметалк I и племенник на Раскупорис II (III). Управлява земите южно от Хемус по времето на император Август и император Тиберий.
 Котис VII – цар на одрисите 31 – 18 пр.н.е.
 Котис VIII – сапейски принц, клиент-цар на одрисите 12 – 19 г.
 Котис IX – син на Котис VIII, клиент-цар на Армения 19 – 38 г.
 Котис – морски нос на северозападния бряг на полуостров Варна, остров Ливингстън.

Царе на Боспорското царство 
 Котис I, цар 45-69 г.
 Котис II, цар 123-131
 Котис III, цар 228-233